Fehér Gyula (1854–1911) magyar római katolikus pap, író, hitoktató, esperes
 Fehér Gyula (1858–1943) magyar római katolikus pap, országgyűlési képviselő, prépost, pápai prelátus
 Fehér Gyula (1879–1965) magyar színész
 Fehér Gyula (1916–1998) magyar újságíró, lapszerkesztő, tanár, agrármérnök
 Fehér Gyula (1959–) magyar sakkozó, edző